El término orthilia puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Orthilia secunda;
 El nombre común de la planta Pyrola chlorantha.